Кубок Хорватии по футболу 2012/13 года () — 22-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 

2012/2013
Спорт в Хорватии в 2012 году
Спорт в Хорватии в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году